То́мпсон () — английская фамилия, также топоним. Означает «сын Тома (Томаса)». Не следует путать с Томсон.

Фамилия

А 
 
 Томпсон, Алана (род. 2005) — американская участница реалити-шоу.
 Томпсон, Алексис (1914—1954) — американский хоккеист на траве и бобслеист.
 Томпсон, Алисия (род. 1976) — американская баскетболистка.
 Томпсон, Аманда (род. 1987) — американская баскетболистка.
 Томпсон, Андреа (род. 1960) — американская актриса и журналист.
 Томпсон, Арчи (род. 1978) — австралийский футболист, игрок национальной сборной.

Б 
 Томпсон, Барбара — фигуристка из Великобритании, бронзовый призёр чемпионата мира 1956 года.
 Томпсон, Бенджамин (граф Румфорд) (1753—1814) — британский физик.
 Томпсон, Барбара (1944—2022) — британский музыкант: саксофонист, флейтист и композитор.
 Томпсон, Билл (1913—1971) — американский актёр озвучивания.
 Томпсон, Брайан (род. 1959) — американский актёр.

В 
 Томпсон, Вильям Ирвин (1938—2020) — норвежский общественный деятель, социальный философ, культурный критик, поэт.

Г 
 Томпсон, Гарри (1840—1906) — американский художник.
 Томпсон, Гарри (род. 1959) — английский футболист.
 Томпсон, Генри, 1-й баронет (1820—1904) — английский врач-уролог.
 Томпсон, Гомер (1906—2000) — американский археолог.
 Томпсон, Грег (1947—2019) — канадский государственный деятель.
 Томпсон, Грегг (род. 1961) — американский футболист.
 Томпсон, Гэри Скотт (род. 1959) — американский сценарист, продюсер и режиссёр.

Д 
 Томпсон, Дадли (1917—2012) — министр иностранных дел Ямайки (1975—1977).
 Томпсон, Даниэль (род. 1942) — французская писательница, режиссёр, сценарист и автор диалогов.
 Томпсон, Дарси (1860—1948) — шотландский биолог и математик, основатель математической биологии.
 Томпсон, Дейли (род. 1958) — британский легкоатлет-многоборец.
 Томпсон, Дейонте (род. 1997) — игрок в американский футбол.
 Томпсон, Деон (род. 1988) — американский баскетболист.
 Томпсон, Джанет (род. 1956) — британская фигуристка выступающая в танцах на льду.
 Томпсон, Джей Ли (1914—2002) — английский режиссёр, работавший в Англии и Голливуде.
 Томпсон, Джейлен (род. 1998) — игрок в американский футбол.
 
 Томпсон, Джейсон (род. 1986) — американский баскетболист.
 Томпсон, Джейсон (род. 1974) — американский писатель, журналист, манга-критик.
 Томпсон, Джек (род. 1951) — американский адвокат, гражданский активист.
 Томпсон, Дженни (род. 1973) — американская пловчиха, одна из самых титулованных спортсменок мира.
 Томпсон, Джилл (род. 1966) — американская художница и писательница.
 Томпсон, Джим (1906—1977) — американский писатель, журналист.
 
 
 
 Томпсон, Джош (род. 1991) — английский футболист.
 Томпсон, Джулиан (род. 1934) — британский военный историк, генерал-майор.
 Томпсон, Дижон (род. 1983) — американский баскетболист.
 Томпсон, Дон (1933—2006) — британский легкоатлет (спортивная ходьба).
 Томпсон, Дороти (урождённая Тауэрс; 1923—2011) — британский историк, ведущий специалист по истории Чартистского движения.

Ж 
 Томпсон, Жасмин (род. 2000) — британская певица и автор песен англо-китайского происхождения.

К 
 Томпсон, Карл (род. 1964) — английский боксер.
 Томпсон, Кэролайн Бёрлинг (1869—1921) — американский зоолог.
 Томпсон, Келли — американская писательница комиксов.
 Томпсон, Кен (род. 1943) — американский программист.
 Томпсон, Кинан (род. 1978) — американский актёр и комик.
 Томпсон, Клей (род. 1990 года) — американский баскетболист.
 
 Томпсон, Кэппи (род. 1952) — американская художница по стеклу.

Л 
 Томпсон, Лесли (род. 1959) — канадская рулевая по академической гребле.
 Томпсон, Ли (род. 1957) — британский музыкант, автор песен, один из основателей и саксофонист группы Madness.
 Томпсон, Лиа (род. 1961) — американская актриса.
 Томпсон, Линда (род. 1950) — американская актриса и поэт-песенник.
 Томпсон, Лоренс (1920—2005) — американский синолог.
 Томпсон, Льюэллин (1904—1972) — американский дипломат.

М 
 Томпсон, Майкл (род. 1955) — американский баскетболист.
 Томпсон, Макс (род. 1956) — английский футболист, защитник.
 Томпсон, Мариэль (род. 1992) — канадская фристайлистка выступающая в дисциплине ски-кросс.
 Томпсон, Маршалл (1925—1992) — американский актёр кино и телевидения.
 Томпсон, Миран Эдгар (1917—1948) — американский убийца и заключенный, инициатор побега, приведшего к значительным человеческим жертвам.
 Томпсон, Мэй Питерсон (1880—1952) — американская оперная певица, солистка труппы «Метрополитен-опера»

Н 
 Томпсон, Нэйт (род. 1984) — американский хоккеист, центральный нападающий.

О 
 Томпсон, Обаделе (род. 1976) — барбадосский легкоатлет, специализирующийся в беге на 100 и 200 метров.
 Томпсон, Оливия (род. 1993) — австралийская баскетболистка.

П 
 Томпсон, Патрисия (1926—2016) — американская писательница и философ, педагог; дочь В. В. Маяковского.
 
 Томпсон, Пол (более известен под фамилией Рота; 1907—1984) — английский режиссёр, историк и теоретик кино.
 Томпсон, Пол (род. 1935) — британский историк.
 Томпсон, Пол (хоккеист) (род. 1965) — британский хоккеист.

Р 
 
 
 Томпсон, Рут Пламли (1891—1976) — американская детская писательница.

С 
 Томпсон, Сада (1927—2011) — американская актриса театра, кино и телевидения.
 Томпсон, Сай (род. 1988) — яхтсмен Американских Виргинских Островов.
 Томпсон, Скотти (род. 1981) — американская актриса.
 Томпсон, Смит (1768—1843) — министр военно-морского флота США с 1818 по 1823 годы, член Верховного суда Соединенных Штатов.
 Томпсон, Софи (род. 1962) — британская актриса.
 Томпсон, Стивен (род. 1983) — боец смешанного стиля и бывший кикбоксер.
 Томпсон, Стит (1885—1976) — американский фольклорист, сказковед.
 Томпсон, Сюзанна (род. 1958) — американская актриса.

Т 
 Томпсон, Тайни (1903—1981) — канадский хоккейный вратарь, обладатель Кубка Стэнли, четырёхкратный обладатель Везина Трофи.
 Томпсон, Тед (1953—2021) — игрок в американский футбол, спортивный функционер.
 Томпсон, Тесса (род. 1983) — американская актриса.
 Томпсон, Тина (род. 1975) — американская баскетболистка.
 
 Томпсон, Тони (род. 1971) — британский боксер.
 Томпсон, Тони (1954—2003) — американский барабанщик, участник групп Chic и Power Station.
 Томпсон, Тристан (род. 1991) — американский баскетболист.
 Томпсон, Трумен (1936—2009) — американский кёрлингист.
 Томпсон, Тэйдж (род. 1997) — американский хоккеист.

У 
 Томпсон, Уилбур (1921—2013) — американский толкатель ядра, олимпийский чемпион 1948 года.
 
 Томпсон, Уитни (род. 1987) — американская фотомодель.

Ф 
 Томпсон, Фил (род. 1954) — английский футболист и тренер.
 Томпсон, Фред Далтон (1942—2015) — американский политик, актёр и юрист, представитель Республиканской партии.
 Томпсон, Флора (1876—1947) — английская писательница и поэтесса.
 Томпсон, Флоренс Оуэнс (урождённая Флоренс Леона Кристи; 1903—1983) — гражданка США, чья фотография стала одним из символов Великой депрессии.
 Томпсон, Фрэнк (1920—1944) — британский солдат и офицер, майор британской армии, офицер связи между Управлением специальных операций и болгарскими партизанами.
 Томпсон, Фрэнсис (1859—1907) — английский поэт.

Х 
 Томпсон, Ханна (род.1 ноября 1983) — американская фехтовальщица-рапиристка.
 Томпсон, Хантер Стоктон (1937—2005) — американский писатель и журналист.
 Томпсон, Хоуп — канадский драматург и сценарист.
 Томпсон, Хью (1943—2006) — американский военнослужащий (пилот военного вертолёта), заступившийся за мирных жителей во вьетнамской деревне Сонгми.

Ч 
 Томпсон, Чарльз (1862—1943) — английский врач и писатель.

Э 
 Томпсон, Эва (род. 1937) — американский литературовед и славист.
 Томпсон, Эдвард Палмер (1924—1993) — британский историк.
 Томпсон, Элейн (род. 1992) — ямайская легкоатлетка.
 Томпсон, Элизабет, леди Батлер (1846—1933) — британская художница-баталист.
 Томпсон, Элис (более известна под фамилией Мейнелл; 1847—1922) — британская писательница, поэтесса, редактор, суфражистка.
 Томпсон, Эмма (род. 1959) — английская актриса и сценарист.

Составная фамилия 
 Грей-Томпсон, Танни (род. 1969) — бывшая британская паралимпийская спортсменка-призёрша, ныне член парламента и телеведущая.
 Джонс-Томпсон, Марион (род. 1975) — американская спортсменка (спринт и прыжки в длину).
 Джонсон-Томпсон, Катарина (род. 1993) — британская спортсменка (многоборье).
 Катон-Томпсон, Гертруда (1888—1985) — английский археолог.
 Опара-Томпсон, Кристи (род. 1971) — нигерийская легкоатлетка, призёр Олимпийских игр.
 Сетон-Томпсон, Эрнест (1860—1946) — канадский писатель-анималист.

Псевдоним 
 Джина Томпсон (настоящее имя Ладжиния Томпсон) — американская R’n’B-певица.

Персонажи 
 Нэнси Томпсон — героиня серии фильмов «Кошмар на улице Вязов».
 Флэш Томпсон — персонаж, появляющийся в комиксах о Человеке-пауке.

Топоним 
 Томпсон — остров-призрак в Южной Атлантике.
 Томпсон — река в Канаде, левый приток реки Фрейзер.
 Томпсон — город на севере провинции Манитоба, Канада.
  — город в Коннектикуте, США.
 Томпсон — тауншип в округе Китсон, Миннесота, США.
 Томпсон — село в Софийской области, входит в общину Своге, Болгария.

В культуре 
 «Агентство Томпсон и К°» — роман Ж. Верна, опубликованный в 1907 году.
 «Гонзо: Жизнь и творчество доктора Хантера С. Томпсона» — документальный фильм 2008 года режиссёра Алекса Гибни.
 «Привидение школы Томпсона» — канадский фильм ужасов 2006 года режиссёра Шона Кистерны.

Другое 
 Томпсон — язык, на котором говорит народ нлакапамук (томпсон), проживающий в Канаде.

См. также 
 Медаль Мэри Кларк Томпсон — научная награда Национальной академии наук США за выдающиеся достижения в области геологии и палеонтологии.
 Пистолет-пулемёт Томпсона — американский пистолет-пулемёт времён Второй мировой войны.

Примечания